Дми́трий Жда́нов:
 
 Жданов, Дмитрий Аркадьевич (1908—1971) — советский анатом, ректор Томского медицинского института (1943—1947).